

Geografia
 Villa Park – centro abitato della California
 Villa Park – centro abitato dell'Illinois nei pressi di Chicago
 Villa Park – quartiere di Denver

Sport
 Villa Park – stadio di calcio di Birmingham in Inghilterra